Ласло (, ; до 997 — до 1030) — угорський князь, герцог Нітранський (977—995, 997/1001 — до 1030). Представник династії Арпадів. Син Міхая. Молодший брат князя Вазула. Двоюрідний брат угорського короля Стефана І, онука угорського князя Такшоня. 1018 року одружився із київською князівною Прямиславою, донькою великого князя київського Володимира Святославича і полоцької княгині Рогнеди. Дітей від неї не мав. Прізвисько — Ли́сий (, ). Також — Владислав, Ладислав.

Сім'я 

 Батько: Міхай Угорський
 Дружина: Прямислава Володимирівна

Родовід

Примітки

Бібліографія

Джерела 
 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV (—1334) / ed. A. Domanowszky // Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum / ed. E. Szentpétery. T. 1. Budapestini, 1937.
 Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. Київ: Дніпро, 1989.
 Венгерский хроникальный свод XIV  // Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия, Том 4. Западноевропейские источники. Москва, 2010.

Монографії

Посилання 

Арпади
Герцоги Нітранські
Угорці